Espiral
Espiral (Marvel Comics)
Espirais (canção de Marjorie Estiano)

Ver também 
 Galáxia espiral - um tipo de galáxia que apresenta formas similares a uma espiral;
 Voluta - forma em espiral muito comum na natureza;
 Modelo em espiral - processo de desenvolvimento de software.

Desambiguação